Мастерс 1978 (, также известен как Benson and Hedges Masters 1978 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 6 по 10 февраля 1978 года в New London Theatre, Лондон. Победителем турнира стал Алекс Хиггинс, обыгравший в финале Клиффа Торбурна со счётом 7:5.

Призовой фонд 

 Общий призовой фонд: GB£ 8 000
 Победитель: £ 3 000

Результаты

Первый раунд 

Матчи из 7 фреймов

 Джон Палмен 4:2 Пэтси Фэйган  
 Грэм Майлс 4:3 Фред Дэвис

Плей-офф

Ссылки 

 Результаты турнира на top-snooker 

Мастерс (снукер)
1978 год в снукере